Гогунский (Гогунская):
 Гогунский, Виталий Евгеньевич (род. 1978) — российский актёр, композитор, певец, продюсер.

 Гогунская, Инна Владимировна (род. 1965) — украинский учёный в области отоларингологии, аллергологии.
 Гогунская, Милана Витальевна (Милана; род. 2010) — российская певица.